Арноя — власна назва.

Топоніми

Арноя (Іспанія) — парафія.

Арноя (Португалія) — парафія.